

Sigle
Servicio de Inteligencia Nacional, polizia segreta del Perù di Alberto Fujimori (1990-2000)
Servicio de Inteligencia Naval – servizio di intelligence parte della marina argentina
Social insurance number – numero identificativo usato in Canada nell'amministrazione di alcuni servizi pubblici
Spanish international network – precedente nome della rete televisiva statunitense, in lingua spagnola, Univision
Siti di interesse nazionale – siti contaminati sul territorio italiano che devono ancora essere bonificati.

Cinema 
 Sin – film del 1915 diretto da Herbert Brenon
 Sin - Peccato mortale (Sin) – film del 2004 diretto da Michael Stevens

Codici 
 sin – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua singalese
 SIN – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Singapore-Changi
 SIN – codice FIFA e CIO dello Stato di Singapore.

Filosofia
 Sin – uno dei tre collaboratori del principe ne La città del Sole di Tommaso Campanella

Fumetto 
 Sin – personaggio dei fumetti DC Comics
 Sin – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Linguistica
Sīn – dodicesima lettera dell'alfabeto arabo
Šīn – tredicesima lettera dell'alfabeto arabo

Matematica 
 sin – una delle notazioni usate per indicare il seno.

Storia e mitologia 
 Sin-Shar-Ishkun (VII secolo a.C.) – ultimo dei re d'Assiria
 Sin o Nanna – dio lunare mitologia mesopotamica

Musica
 Sin – singolo dei Nine Inch Nails

Videogiochi 
 SiN – Sparatutto in prima persona per PC del 1998
 Sin – l'antagonista principale del videogioco Final Fantasy X

Altro 
 SIN – sigla di Servizio di informazione per la sicurezza interna, un servizio segreto italiano
 Sin – cratere sulla superficie di Ganimede

Pagine correlate 
 Sins (disambigua) – pagina di disambiguazione